aura, u parapsihologiji i spiritizmu suptilno jasno blistavo polje zračenje u više boja koje okružuje osobu ili objekt
 Aura (woreda), u Etiopiji